Лос Арадос има више значења:

 Лос Арадос (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Арадос (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Арадос (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Арадос (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Арадос, Ел Салто (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Арадос (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Арадос (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Арадос (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Арадос (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Арадос (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Арадос (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Арадос (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Арадос, Хоакин Луитон (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Арадос, Хуан Хосе Сауседа (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Арадос (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Арадос (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Арадос (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Арадос (Тринидад Гарсија де ла Кадена), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику